

Geografia
Calvin (Dacota do Norte)
Calvin (Luisiana)
Calvin (Oklahoma)

Outros
Calvin and Hobbes — personagens de banda desenhada

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos